Моя Родина () — государственный гимн Ирака.

«Моя Родина» была написана в 1934 палестинским поэтом Ибрагимом Туканом и, положенная на музыку, быстро стала популярной песней не только в Палестине, но и во всём арабском мире. На следующий год после свержения режима Саддама Хусейна была утверждена новым гимном Ирака вместо «Земли двух рек». Также признаётся как неофициальный гимн Сирией и Алжиром.

Оригинальный арабский текст 
 مَوطِنِي مَوطِنِي
 الجلالُ والجمالُ والسَّنَاءُ والبَهَاءُ
 في رُبَاكْ في رُبَاكْ
 والحياةُ والنجاةُ والهناءُ والرجاءُ
 في هواكْ في هواكْ
 هلْ أراكْ هلْ أراكْ
 سالِماً مُنَعَّماً و غانما مكرما
 سالما منعما و غانما مكرما
 هلْ أراكْ في عُلاكْ
 تبلُغُ السِّمَاكْ تبلغُ السِّمَاكْ
 مَوطِنِي مَوطِنِي

 مَوطِنِي مَوطِنِي
 الشبابُ لنْ يكِلَّ هَمُّهُ أنْ تستَقِلَّ
 أو يَبيدْ أو يَبيدْ
 نَستقي منَ الرَّدَى ولنْ نكونَ للعِدَى
 كالعَبيدْ كالعَبيدْ
 لا نُريدْ لا نُريدْ
 ذُلَّنَا المُؤَبَّدا وعَيشَنَا المُنَكَّدا
 ذُلَّنَا المُؤَبَّدا وعَيشَنَا المُنَكَّدا
 لا نُريدْ بلْ نُعيدْ
 مَجدَنا التّليدْ مَجدَنا التّليدْ
 مَوطِنِي مَوطِنِي

 مَوطِنِي مَوطِنِي
 الحُسَامُ و اليَرَاعُ لا الكلامُ والنزاعُ
 رَمْزُنا رَمْزُنا
 مَجدُنا و عهدُنا وواجبٌ منَ الوَفاء
 يهُزُّنا يهُزُّنا
 عِزُّنا عِزُّنا
 غايةٌ تُشَرِّفُ و رايةٌ ترَفرِفُ
 غايةٌ تُشَرِّفُ و رايةٌ ترَفرِفُ
 يا هَنَاكْ في عُلاكْ
 قاهِراً عِداكْ قاهِراً عِداكْ
 مَوطِنِي مَوطِنِي

Латинская транслитерация 
 mawṭinī mawṭinī
 al-jalālu wa-l-jamālu wa-s-sanā'u wa-l-bahā'u
 fī rubāk fī rubāk
 wa-l-ḥayātu wa-n-najātu wal-hanā'u wa-r-rajā'u
 fī hawāk fī hawāk
 hal arāk hal arāk
 sālimān munaʿamān wa ġānimān mukarramān
 sālimān munaʿamān wa ġānimān mukarramān
 hal arāk fī ʿulāk
 tabluġu s-simāk tabluġu s-simāk
 mawṭinī mawṭinī

 mawṭinī mawṭinī
 aš-šabābu lan yakilla hammuhu ʿan yastaqilla
 ʿaw yabīd ʿaw yabīd
 nastaqī mina r-radá wa-lan nakūna li-l-ʿidā'
 kālʿabīd kālʿabīd
 lā nurīd lā nurīd
 ḏullanā l-mu'abbada wa ʿayšanā l-munakkada
 ḏullanā l-mu'abbada wa ʿayšanā l-munakkada
 lā nurīd bal nuʿīd
 majdanā t-talīd majdanā t-talīd
 mawṭinī mawṭinī

 mawṭinī mawṭinī
 al-ḥusāmu wa-l-yarāʿu lā l-kalāmu wa-n-nizāʿu
 ramzunā ramzunā
 majdunā wa ʿahdunā wa wājibun mina l-wafā'
 yahuzzunā yahuzzunā
 ʿizzunā ʿizzunā
 ġāyâtun tušarrifu wa rāyâtun turafrifu
 ġāyâtun tušarrifu wa rāyâtun turafrifu
 yā hanāk fī ʿulāk
 qāhirān ʿidāk qāhirān ʿidāk
 mawṭinī mawṭinī

Внешние ссылки 
 Хоровое исполнение гимна
 Страница гимна на сайте nationalanthems.info

Государственные символы Ирака
Ирак
Песни 1934 года
Песни на арабском языке